Всеукраинское общество революционных музыкантов (, ВУТОРМ) — музыкально-общественная организация, действовавшая в Украине в 1928—1931 годах. Образовалась в результате реорганизации музыкального общества им. Н. Леонтовича. Объединяла композиторов и музыкантов-исполнителей. Руководство культивировало «групповщину и администрирование», что не способствовало развитию музыкальной жизни в стране. К 1931 году большинство вутормовцев перешли к новосозданной организации «Пролетмуз». Всеукраинское общество революционных музыкантов прекратило свою деятельность после постановления ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932, которое узаконивало административное вмешательство в творческий процесс. Все музыкальные организации были ликвидированы, а музыканты, которые поддерживали платформу компартии, объединились в единый Союз композиторов Украины (1932).

Литература 
 
 Довженко в. Д. Нариси з історії української радянської музики, т. 1-2. К., 1957-67
 Гордейчук Н. М. Украинская советская музыка. К., 1960.

Общественные организации Украины
Музыкальные организации
Украинская ССР
Организации, основанные в 1928 году